Hinterland (album), een muziekalbum van de Belgische rockgroep Mint
Hinterland (België): het achterland van de kust in West-Vlaanderen
hinterland (gebergte) of achterland, in de tektoniek het gebied achter een gebergte, aan de kant van de voormalige overrijdende plaat
Hinterland (televisieserie), een detectivereeks die zich afspeelt in Wales
achterland (sediment), in de sedimentologie het brongebied van sediment
periferie (aardrijkskunde), achterland of randgebied van een stad, land of gebied